Achinoam ou Ahinoam () est le nom de deux personnages féminins de l'Ancien Testament

 fille d'Achimaats, épouse du roi Saül et mère de ses quatre fils (Jonathan, Abinadab, Malkishua, Ishboshet) et deux filles, Morab et Mikhal, première épouse du roi David
 une femme originaire de Jezraël, épouse de David  et mère d'Amnon, l'enfant aîné de David. David l'épouse après avoir fui le roi Saül en abandonnant Mikhal

Notes et références

Voir aussi

 Liste des femmes dans la Bible

Personnage de l'Ancien Testament
Femme dans la Bible